Guichard ist der Name folgender Personen:

 Guichard (Évreux) (um 954–1006), Bischof von Évreux
 Wilchard von Lyon, († 1112), lateinischer Dichter
 Guichard (Lyon) (1165–1180), Erzbischof von Lyon
 Guichard (Troyes) (1299–1314), Bischof von Troyes
 Guichard IV. (Beaujeu) († 1216), Herr von Beaujeu und Montpensier 
 Guichard V. (Beaujeu) († 1265), Connétable von Frankreich

 Henri Guichard, Sieur d’Hérapine (* um 1634/35; † um 1705), französischer Architekt und Librettist. 
 Geoffroy Guichard (1867–1940), französischer Unternehmer
 Gladys Guichard, Schweizer Basketballspielerin
 Karl Theophil Guichard (1724–1775), gen. v. Quintus Icilius, preußischer Offizier und Militärschriftsteller
 Heinrich Guichard (1798–1861), gen. v. Quintus-Icilius, deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Jean Guichard (* 1952), französischer Fotograf
 Olivier Guichard (1920–2004), französischer Politiker

Siehe auch:
 Hauteville-la-Guichard
 Casino Guichard
 Stade Geoffroy-Guichard